Enrique López Guerrero artísticamente conocido como Tremendo, también conocido como Tremendo Menda, es un MC español nacido en Tarrasa, Barcelona. Perteneció al colectivo barcelonés Funkomuna.

Biografía 

A comienzos de los años 1990, asistía con asiduidad a salas como el Crom en Tarrasa o Soweto en Barcelona entre otras. Fue en este ambiente donde conoció a los artistas Juan Solo y dj Griffi, integrantes del grupo de hip hop Sólo los Solo.

Se reunían y rapeaban en un bar situado en Rubí llamado El Dorado. Tremendo decide iniciar su carrera. 

La amistad con el Dj y productor discográfico Griffi provoca que este último produzca sus canciones a finales de la década de los 90. En el año 2000 publica con Avoid su primer trabajo discográfico, un maxi sencillo titulado Vibraciones, compuesto por tres temas De otro planeta, Vibraciones y La línea plana y sus respectivas instrumentales, con el que recorre España dando diversos conciertos. Posteriormente varios de estos temas aparecerían en recopilatorios de hip hop.

En 2001 pasa a formar parte del sello discográfico Delpalo, propiedad del grupo Sólo los Solo. Con dicho sello publica el sencillo El loco soy yo en 2004, adelanto de su primer álbum de larga duración, Vidalogía, compuesto por 16 canciones y lanzado al mercado en marzo de 2004, un disco de muy buena calidad que recibió excelentes críticas en varios medios tanto por la producción como por sus rimas.

En el año 2005 colaboró con el grupo de hip-hop One Self, gracias a su amistad con Dj Vadim, ex componente del grupo 7 Notas 7 Colores. El tema en el que colabora es un remix de la canción Fear the labour en el maxi "Bluebird" de este grupo.

En 2006 hizo varias colaboraciones en discos como el de Camaleón de Jota Mayúscula, en el de su buen amigo Quiroga (MC), Historias de Q, y para cerrar el año colaboró en el disco Barna files de Titó.

En 2007 colaboró junto a otros artistas de la escena hip hop, en el nuevo proyecto que llevó a cabo Griffi bajo el pseudónimo de Chacho Brodas. En 2009 publicó un EP de tres temas con el sello Delpalo, llamado Tu y yo.

En el año 2013 funda el sello discográfico 21:42 y sale a la calle Lapsus un LP de 16 temas.

Discografía 
 En Vibraciones (Maxi sencillo) (Avoid, 2001)
 El Loco Soy Yo (Sencillo) (Del Palo, 2004)
 Vidalogía (LP) (Del Palo, 2004)
 Tu Y Yo (EP) (Del Palo, 2009)
 Lapsus (LP) (21:42, 2013)

Colaboraciones 
 Griffi "Akay lama en el Funkarreo del 2015", (2000)
 Sólo los Solo "Quimera", (2001)
 Payo Malo "Con tierra en los bolsillos", (2001)
 Skratch Comando "Increíble Dj’s", (2001)
 León Dramaz "Infinito", (2003)
 Cookin' Soul "Streets Most Wanted Remixes Vol.2", (2005)
 Cookin' Soul "The Remixes Vol. 1 Revisited", (2005)
 Sólo los Solo "Todo el mundo lo sabe", (2005)
 One Self "Bluebird", (2005)
 Toteking "Frívolo", (2005)
 Titó "Barna files", (2006)
 Quiroga "Historias de Q", (2006)
 Jota Mayúscula "Camaleón", (2006)
 Chacho Brodas "Los Impresentables", (2007)
 Chacho Brodas "Date cuenta", (2009)
 Matador Rockers "Te dejo tocao", (2011)
 Chacho Brodas "Respeta mi mandanga", (2012)

Recopilatorios 
 Estilo Hip Hop I (2002)
 Estilo Hip Hop III (2004)
 Estilo Hip Hop IV (2005)

Referencias

Enlaces externos 
  en Twitter
 Tremendo en Facebook
 Tremendo en MySpace

Raperos de la provincia de Barcelona
Nacidos en Tarrasa